RF Online ou Rising Force Online (em coreano: 라이징 포스 온라인 RF온라인), é um MMORPG desenvolvido pela CCR Inc. A primeira versão do jogo foi lançada na Coreia do Sul, e depois traduzido para línguas chinesa, japonesa e inglesa. O lançamento da versão americana foi em 21 de fevereiro de 2006. No Brasil o jogo entrou na fase open beta dia 28 de novembro de 2006. O servidor brasileiro é de responsabilidade da empresa Level Up! Games, e teve o lançamento comercial no dia 1 de fevereiro de 2007 e término em 24 de novembro de 2011. No dia 18 de abril de 2016 foi anunciado a sequência do jogo, intitulado RF Online 2.

História

Capítulo I: Abandonando a Terra 
Terra, um planeta com bastante história, lar da humanidade e berço de muitos eventos e acontecimentos. Seu propósito era o de sustentar a vida e o significado do porquê que estamos aqui. Longe de nossos conhecimentos, ela guardava profundos segredos sombrios que irão fazer parte da história de Rising Force, uma história que irá desdobrar-se diante de você e te arrastar para uma aventura onde você é a chave.

Após o “Primeiro Plano de Desenvolvimento Galáctico” ser iniciado, era julgado desnecessária qualquer outra pesquisa sobre a Terra. A raça humana estava se expandido pelo Sistema Solar e Galáxia, com as oportunidades esperando depois das estrelas, não de volta para casa. A história pareceu, não portar mais informações importantes sobre a evolução da humanidade.

A Antártida, outrora local chave para pesquisadores e cientistas, se tornou uma vaga memória quando o “Quarto Plano de Desenvolvimento Galáctico” foi iniciado. As terras gélidas, guardando os interesses dos curiosos laboratórios de pesquisa amadores, eram dirigidas por pesquisadores e cientistas aposentados.

O Biólogo aposentado Ivanovich Soburg era um membro do Clube Arcano, onde acadêmicos e pesquisadores amadores procuravam por entre as misteriosas histórias e origens das civilizações, frequentemente negligenciadas pela maior parte dos acadêmicos. Os acadêmicos tradicionais consideravam o Clube Arcano como sendo o ‘Clube dos Riquinhos’, uma assembleia social para senhores ricos. As teorias e ideias eminentes deste grupo de elite caíram no desprezo, com poucos credores de suas excêntricas interpretações. Este grupo era aparentado com o agnosticismo, um erro que, inevitavelmente, poderia ser custoso à raça humana.

Ivanovich Soburg, um membro do Clube Arcano, desembarcou à Antártida para pesquisa de criaturas vivendo nesta distante e inóspita parte da Terra. O trabalho que ele levava não teve a atenção que merecia, desde que se acreditava que todas as coisas vivas nesta área estiveram ou estavam em seus lares, já haviam sido descobertas. Aliás, o fato de ele ser um membro do Clube Arcano passava uma impressão de cinismo entre sua nobreza. Isto não durou até ele descobrir a Síndrome do Vírus Dimens, quando suas ideias e descobrimentos passaram a ser tratados com respeito.

Este Vírus Arcana, descoberto centenas de metros abaixo do cabo de gelo das “terras ocidentais” da Antártida, excitou imensamente Ivanovich; seus achados científicos e duro trabalho finalmente estavam sendo compensados. Ele trouxe o vírus diretamente para seu laboratório para começar os testes. A despeito de ter sido retido no gelo por dezenas de centenas de anos, o vírus ainda estava em seu estado ativo, vivendo em um estado de hibernação, esperando para ser ativado e de volta à vida de seu então estado dormente.

Ivanovich cuidadosamente descongelou o gelo em antecipação de que ele provaria ao mundo que ainda havia vida na Antártida, e que seu nome seria lembrado para sempre. Todavia, ele não sabia que sua descoberta poderia trazer o fim a toda humanidade. O agora descongelado vírus infectou sua mente. A princípio ele pensou que as dores-de-cabeça fossem resultado direto do frio, mas em questão de um dia, ele e seus colegas estavam infectados pelos vírus.

Eles todos começaram a demonstrar estados de agressividade anormais um contra o outro e desejo extremo de destruir e ferir ao próximo. Esses comportamentos extremamente problemáticos os levaram às suas eventuais e dolorosas mortes.

Uma nave de transporte, informada desta terrível situação, foi expedida para coletar os corpos dos pesquisadores. Sua jornada de volta poderia ter provado ser um caro erro. Utilizando a nave de transporte como um canal, o Vírus Arcana rapidamente espalhou-se através da Terra, não deixando pedra-sobre-pedra, e nenhuma criatura intocada. O contágio foi diferente de qualquer vírus descoberto ou criado pelo homem. Os humanos na Terra tomaram as feições dos cientistas infectados, matando uns aos outros e finalmente atirando armas nucleares contra as colônias humanas em Marte e Saturno. Defendendo-se, os habitantes de Marte e Saturno retaliaram, atirando suas próprias torrentes de cargas nucleares contra a Terra. A autodestruição da humanidade e o óbito do Sistema Solar havia começado.

Postos Suplementares externos na galáxia entraram em estado de choque pelo que estava acontecendo no Sistema Solar, liderando a um grupo organizado de investigadores a serem despachados aos planetas do Sistema Solar. O que eles encontraram foi morte e desgraça; muitos afetados pela radioatividade, o Sistema Solar era agora um desolado lugar a ermo.

Os investigadores logo tomaram consciência de que seria uma tarefa impossível encontrar alguém vivo, a causa da destruição do Sistema Solar há de permanecer um mistério para sempre. Todavia, os investigadores estavam próximos de descobrir a verdade por trás da devastação, pela desinformação deles, o Vírus Arcana, imune à radiação, havia infectado um dos times de investigação.

O Vírus Arcana ainda estava ativo, apesar do calor e radiação produzidos pelas explosões nucleares. O então design viral havia desativado, o deixando em estado de hibernação ironicamente familiar ao qual Ivanovich o havia descoberto originalmente.

Após perder a maioria do time de investigação, os membros restantes vieram a entender a verdade por trás da destruição da Terra e do Sistema Solar, tudo isso tarde demais para eles.

O setor B-13 agindo como base para o plano desenvolvimento da 4ª galáxia tornou-se o centro administrativo após a queda do Sistema Solar. O governo do setor B-13 estipulou que o Vírus Arcana era um organismo muito perigoso e devia ser contido. Com o tempo, o desastre na Terra e ao Sistema Solar começava a desaparecer numa memória distante. A humanidade seguiu adiante enterrando as memórias dessa terrível época.

Capítulo II: A Guerra das Antigas Civilizações 
Dohyun, presidente do clube arcano e de um antropólogo uma vez altamente respeitado, conduzia pesquisa nas origens da civilização humana dos confins de sua facilidade da pesquisa no setor de Lablum. Como o fundador chave ao clube arcano, seus pares acadêmicos trataram seus trabalho e descobertas com o agnóstico enorme. Sua reputação foi danificada e nos farrapos dentro da comunidade acadêmica. 

As discussões principais dentro do clube arcano centraram-se nas duas civilizações grandes do tempo, do Mu e de Atlantis na Terra. O foco da investigação e a pesquisa foram baseados nos historias de Stonehenge na Inglaterra e nas formações de pedra misteriosas de Moai no console de Páscoa. 

Por séculos a humanidade investigou as origens de suas espécies, das civilizações que criou, e dos poderes místicos das antigas escrituras. Embora muitas lendas existissem, sua valides foi provada nunca verdadeiramente, contudo as culturas com o tempo acreditaram neles. As pedras de Moai do console de Easter, acreditadas para conter poderes espirituais e ligadas com o sobrenatural, ajudado estabelecer a civilização antiga de Mu. Podia haver um elemento da verdade nestas crenças?

A pesquisa do doutor Dohyun sobre o assunto teve que ser posta sobre a preensão como a notícia sobre a destruição da terra filtrada completamente às colônias. Esta notícia chocante provocou Dohyun para investigar o vírus arcano com interesse grande. Felizmente para Dohyun, os materiais da pesquisa a respeito do vírus alcançaram-no antes que os eventos terríveis que ocorreram no navio da equipe que investigava na terra. 

Com este material da pesquisa fez uma descoberta interessante e teorias o que causou a destruição das civilizações antigas na terra. A teoria era que a queda das duas civilizações antigas as maiores estava no fato causado por uma guerra. Os líderes humanos jogaram fora sua última advertência sobre a sobrevivência humana. A extinção da humanidade pairou.

Capítulo III: Outra Civilização, Outra Raça 
Os Herodianos, residentes do planeta Veja na constelação Lyra, têm um passado violento e destrutivo. Mais interessantemente, eles desempenham um importante papel no qual a história de Rising Force irá se desenrolar. 
Os Herodianos, por natureza, são uma raça muito agressiva com uma maldita reputação de destruir outras criaturas e saquear seus recursos. Galáxias inteiras formaram uma aliança em ordem para sobreviver à cruel soberania dos Herodianos.

A constelação Taurus, assim que ficou conhecida, havia estabelecido poder que poderia rivalizar à potência dos Herodianos e proteger-se contra a crueldade e agressividade natural dos Herodianos.

Os Herodianos declararam guerra às raças da aliança, uma guerra que durou dezenas de centenas de anos. O balanço do poder nunca se alterou e a soberania continuou. Com o derramamento de sangue e os custos da morte sempre crescendo, algo tinha que ser feito para garantir a vitória.

A civilização Herodiana consumiu recursos em uma rápida taxa de crescimento, bem mais rápido do que eles estavam produzindo. Porém a carência de recursos apresentou um significante problema no desenvolvimento e manutenção da civilização.

Este problema de recursos foi resolvido através de um interessante método desenvolvido pelos Herodianos. Espalhando criaturas mecanizadas Herodianas pelos planetas que eles controlavam, os recursos poderiam ser colhidos. Foi inevitável que as galáxias habitadas por humanos atraíssem os interesses dos Herodianos. Especialmente agora, que os humanos estavam crescendo em poder e tecnologia, contudo a maior surpresa para os Herodianos foi que este não foi seu primeiro encontro com humanos. O que estava perturbando os Herodianos foi como a humanidade havia sobrevivido à sua intervenção anterior; intervenção essa que consistiu em plantar uma arma biológica Herodiana na Terra séculos antes. Nenhuma outra raça havia sobrevivido a precedentes ataques com essa arma, até agora.

Os Herodianos desenvolveram um novo vírus, cujo era agora de terceira geração, e mais poderoso que qualquer casta anterior. Esta nova arma biológica foi sendo usada na guerra contra a constelação Taurus e os humanos pelos territórios aliados da constelação Taurus morreram, obviamente pela real causa de sua junção.

O povo Herodiano não tinha dúvidas de que a galáxia Humana seria logo-logo sua, pela tomada. Porém, os eventos não aconteceram conforme eles haviam antecipado. A maioria das civilizações humanas foi extinta, mas um pequeno número de residentes humanos em vários setores sobreviveu e começaram a desenvolver novas armas para resistir à nova casta do vírus. A raça era apenas obrigada a adorar o seu deus, Marukesu-kun. Mas a única coisa que eles podiam fazer era adorar uma grande estátua de pedra.

Capítulo IV: O Advento do Vírus Arcana, a Queda da Humanidade 
A humanidade evoluiu como raça, seu progresso foi visto nos desenvolvimentos feitos pela galáxia. A expansão para os lugares mais longínquos da galáxia testemunhou o seu sucesso. Os trágicos eventos que vieram a seguir com a chegada do novo vírus mortal, desenhado para sistematicamente varrer a humanidade. Os professores e cientistas mais conhecidos da galáxia examinaram a nova casta, em súplica de achar uma cura e apagar esse vírus mortal da existência. Mas o tempo estava contra eles; sua única descoberta mostrou que os sintomas eram muito similares àqueles do Vírus Arcana, o mesmo vírus que destruiu o sistema Solar da Terra havia séculos. 

Pessoas infectadas mostravam sinais de agressividade e extrema excitação com um forte desejo por destruição. Era inevitável que a matança começasse, à medida que os casos de infecção fossem crescendo fora do controle. Pessoas matavam umas às outras e então se matavam. A humanidade como um todo estava em uma batalha perdida, consigo mesmo.

Esta nova estirpe do vírus diferia do Vírus Arcana. A expectativa de vida de um humano infectado pelo vírus era de meras 8 horas, diferentemente do Vírus Arcana, que levava sete dias para matar seu hospedeiro. A coisa mais assustadora sobre este novo vírus não era a taxa de fatalidade, mas a velocidade de infecção entre portadores e vítimas. A resistência do vírus a variações de temperaturas, condições estéreis e conhecidos medicamentos antivirais implicavam sua facilidade de disseminação para a população em geral via meios de transporte, canais de comunicação e mesmo naves espaciais. 90% dos humanos foram infectados e mortos no decorrer de um dia.

Para sobreviver a essa horrível destruição, o restante da humanidade não tinha escolhas à não ser se separarem mundo afora. Planetas eram postos em uma própria quarentena. Todas as plataformas de pouso e comunicações eram destruídas para prevenir qualquer intervenção externa. Por um pouco de sorte, um número de planetas no setor Lablum escapou da infecção. Este era um dos únicos punhados de setores que escaparam dos danos que o vírus trouxe à galáxia. O setor Lablum representava uma casa para o Doutor Dohyun e ele deduziu que o atual vírus era de alguma forma relacionado ao Vírus Arcana. Trabalhando isoladamente com os acadêmicos e membros do Clube Arcano, eles simularam a nova casta da "Estirpe Mutante do Vírus Arcana". Com a última informação colhida das outras colônias antes da varredura da galáxia, os pesquisadores resumiram suas investigações na EMVA (Estirpe Mutante do Vírus Arcana).

Cedo após a pesquisa sobre a EMVA ter começado, os cientistas encontraram algo realmente inesperado. Por entre o setor Lablum, a EMVA pareceu estar adormecida. Toda atividade vital havia cessado.

Como reais cientistas, essa falta de atividade intrigou totalmente o time, tanto que eles inadvertidamente ativaram o vírus para determinar que ele era na verdade a EMVA. A morte de cinco cientistas confirmou isso. O intrigante resultado dessas mortes eram as peculiares ações do vírus. Ele novamente pareceu cessar suas atividades e se resumir a um estado de hibernação. Dohyun e seus companheiros pesquisadores conjeturaram que a causa dessa hibernação deveria estar de alguma forma relacionada ao ambiente desse setor. O quê exatamente ainda era um mistério.

Com a comunicação com outros setores inacessível, era difícil de explanar esta grande descoberta. Membros do Clube Arcano tentaram comunicar de qualquer maneira possível o que eles haviam descoberto, na esperança de que alguém estivesse escutando. A distância entre os setores era vasta, e as plataformas eram usadas como ferramentas de comunicação e transporte. Lamentavelmente todas estavam destruídas e em vista disso fazendo a tarefa muito difícil.

À medida que os cientistas continuavam com suas pesquisas, o governo de Lablum descobriu um elemento raro e anteriormente não listado. Este novo elemento descoberto tinha propriedades únicas nunca vistas antes, sua mais excelente característica era seu incrível poder explosivo. Este era como nenhum outro elemento e foi chamado "Minério Sagrado". Este elemento, entretanto, tinha um lado estranho. O mistério de onde este grande poder vinha perturbou os cientistas, já que ele não seguia qualquer das conhecidas leis científicas.

O governo local do setor Lablum foi cuidadosamente desenvolvendo este novo elemento descoberto em extremo silêncio. Todavia, com a chegada da Estirpe Mutante do Vírus Arcana, a descoberta e pesquisa do Minério Sagrado foi posta de lado e esquecida. Membros do Clube Arcano aproveitaram a oportunidade e começaram a avaliar os atributos que esse novo elemento possuía. A teoria era que esse elemento único poderia de fato ser a chave que eles estavam procurando. Este poderia ser o elemento que destruiria a EMVA e inevitavelmente salvaria o que restou da humanidade.

Era especulado que a estranha onda que emana do Minério Sagrado tinha de alguma forma ondas de efeito similar às vindas do Vírus Arcana, que pareciam penetrar no cérebro humano, estimulando seus centros agressivos e então causando comportamentos violentos. As "ondas espirituais" do Minério Sagrado tinham o efeito de cancelamento do vírus. Trabalhando junto com o governo estudando as relações entre as duas ondas, a teoria foi eventualmente provada ser realidade.

Os achados visavam que sempre que o Vírus Arcana estivesse na presença do Minério Sagrado, ele não se ativaria e permaneceria dormente. Com essa descoberta de rachar o solo, os cientistas começaram a estudar isto adiante na esperança de criação de uma vacina mais precisa para eliminar o vírus mortal. Contudo, brevemente parecia ser impossível de criar uma vacina usando Minério Sagrado sem conhecimentos mais profundos de como esse elemento funciona efetivamente.

Consequentemente, o Doutor Dohyun focou sua pesquisa no desenvolvimento do Minério Sagrado em contraposição à criação da vacina. Sua pesquisa, entretanto, não recebeu suporte da administração do Setor ou dos membros do Clube. Como resultado, ele foi excluído do grupo de pesquisas da Vacina. Enquanto os times de pesquisas do setor Lablum e do Clube Arcano desenvolviam ideias e teorias para a vacina, um evento devastador estava tomando o local nos confins externos do setor Lablum. Uma nave não identificada parecia estar entrando na área, mais para pavor da administração de Lablum.

Transmissões elétricas eram continuamente enviadas para alertar esta nave não identificada para recuar e parar com sua atual trajetória. A única resposta da nave foi o som de destruição e queima, e a completa aniquilação das colônias mais externas no setor G-17. O próprio setor Lablum estava em completo choque pelo que estava acontecendo. A nave havia destruído completamente o setor G-17 de uma hora para outra, usando uma inimaginável força e poder que armas humanas não conseguiriam alcançar. As 400 milhões de pessoas vivendo no setor G-17 foram varridas em questão de 30 minutos.

De volta ao setor Lablum, as pessoas estavam em pânico, histeria em massa era transmitida de todos os planetas. A nave alienígena estava seguindo diretamente para o coração do planeta Lablum, G-60, todos os planetas ao redor sucumbiram para a mesma terrível força que haviam testemunhado anteriormente. Não havia piedade nesses ataques. Exércitos planetários foram desdobrados, mas falharam sem mesmo estabelecer um único ataque à nave que chegava. Toda a esperança estava perdida. As pessoas tentavam escapar do planeta, mas sem uma plataforma central para desembarque, as opções eram limitadas. Aqueles que encontravam um meio de deixar as superfícies dos planetas eram logo pegos e facilmente destruídos.

O Doutor Dohyun suspeitou que ali havia algum tipo de relação entre a nave não identificada e a fonte que mutou o vírus. Instintivamente, ele soube que a nave estava sendo controlada pela mesma civilização desconhecida que havia destruído as duas grandes civilizações antigas da Terra há vários séculos. A pergunta continuava, seria possível de segurar esses ataques com o recém-descoberto Mineral Sagrado?

Essas deduções eram puras especulações baseadas em seu entendimento de culturas, e pesquisas anteriores. Ele presenteou seus achados aos membros do Clube Arcano e ao governo local, mas suas ideias eram ignoradas como fantasias sem base. As tensas condições no planeta levaram ao caos e medo. A estrutura social quebrou completamente levando a tumultos, atitudes desregradas e até mesmo tendências suicidas. Uma completa anarquia tomou de conta. Com o fim da humanidade tão próximo, só um milagre poderia salvá-la.

Seja isto um milagre ou algo mais sinistro, a nave alienígena tão perto da vitória, fez a coisa mais inesperada. Nas vésperas de seu triunfo, ele parou. Pelo que pareceu ser uma eternidade, a nave permaneceu estática, os ataques cessaram, e tudo era paz naquele momento. Sem nenhum aviso ou causa, a nave tomou novo rumo para trás, depois das colônias mais externas, e desapareceu donde veio. O Doutor Dohyun, ainda que perplexo pela causa dessa ação, continuou com suas pesquisas. Dessa vez eles sobreviveram. Mas por que? Quem eram esses agressores? O que eles queriam? Com tantas perguntas, Dohyun imediatamente começou o trabalho.

O segredo do Mineral Sagrado era a chave para as pesquisas de Dohyun. Ele possuiria algum tipo de poder que permitiriam habilidades telepáticas, uma habilidade de se comunicar com outras criaturas através do poder do pensamento? Poderia o grande poder explosivo do Mineral Sagrado ser adaptado em uma fonte de energia para a nova era? Seus pensamentos e suspeitas focaram na onda espiritual que ele acreditava piamente que fez com que a nave alienígena fosse embora. Era óbvio que seu trabalho aqui poderia não acarretar em tanta hostilidade ao seu redor. Com os próprios exércitos em alvoroço, revolta contra o governo, a estabilidade do planeta estava ruindo.

O Doutor Dohyun planejou deixar o setor Lablum com os outros, partilhando os mesmos ideais e crenças. Ele precisava um local mais estável para continuar com suas pesquisas sobre o Mineral Sagrado com uma firme crença que isto era de fato a chave para a sobrevivência da humanidade. À sua partida do setor Lablum, relatos vieram dizendo que uma nave alienígena havia retornado a Lablum e preparado seu final e devastador ataque à área. O setor Lablum, uma vez um pacífico e tranquilo quadrante do espaço, foi deixado como um sistema solar infértil e sem vida.

Capítulo V: Novus, a Nova Esperança 
Doutor Dohyun e seus companheiros escaparam do setor Lablum antes da aniquilação, começando sua viagem para lugar nenhum. A busca por qualquer galáxia habitada contendo vida humana. Mensagens eram transmitidas pelo éter, somente para se encontrarem com oi silêncio dos planetas vazios e o frio do espaço. Sua jornada poderia parecer, poderia ser, longa e árdua, e com aquele prospecto, o time continuava adiante com sua pesquisa sobre o Minério Sagrado. 
Lentamente pelo tempo, os membros do time de pesquisa e sobreviventes do desastre começaram a morrer por causas naturais. O tempo havia pesado sobre os ombros dos membros restantes do Clube Arcano, mas a crença e esperança de Dohyun de encontrar rastros humanos o mantinham vivo. Com nada mais que três membros do time restando agora, foi uma ampla excitação e alívio quando eles descobriram um planeta, prosperando com vida e atividade humana pelo setor Novus.

A Associação Terrestre originalmente designou o setor Novus como uma área de estudo para comportamentos violentos, visto comumente repleto de membros mais externos das sociedades da Terra. O planeta era um laboratório vivo, respirando e utilizado para descobrir porque certas tropas tendiam a uma maneira mais violenta de viver. Eram também estudadas populações com habilidades únicas, em ordem para aprender e evoluir as pessoas. No geral a intenção do projeto era desenvolver uma nova raça de humanos.

Depois que o Primeiro Plano de Desenvolvimento Galáctico foi completo, planos foram postos adiante entre o governo e a Associação de Detenções Criminais para um projeto de experimentação. Anos de guerra e luta contra outras raças e civilizações superiores mais distantes, ensinaram a humanidade uma valiosa lição sobre eles mesmos. Eles eram uma raça frágil e precisavam evoluir em força e poder para sobreviverem nessa galáxia sempre em expansão. Com esse pensamento, a venturosa articulação entre o governo humano e a ADC foi posta adiante, um plano que faria a força física e capacidades humanas crescerem além da imaginação. Áreas especiais designadas no Sistema Solar foram selecionadas para atuar como residência dessas violentas tropas, a fraternidade criminal e os rejeitados amaldiçoados com poderes e habilidades especiais. Com esses grupos postos nessas áreas era possível se pesquisar esta nova evolução da humanidade, observando seus traços especiais à medida que eles cresciam em força. O Setor Novus foi uma dessas áreas de pesquisas nos externos da galáxia e aquele que representaria um papel muito mais importante no tempo.

Com as plataformas de Novus destruídas para isolar o planeta da mundo afora e o Vírus Arcana, as comunicações com Novus eram impossíveis. Diante disso, Dohyun acreditou que o futuro da humanidade pairava sobre este planeta. A raça humana poderia seguir vivendo.

Capítulo VI: Novus, Novus 
"Por trinta e três anos eu e meus colegas viajamos pelo profundo e gélido espaço, buscando por nossa Utopia, procurando por rastros de vida humana. Vinte e seis de meus companheiros e amigos pessoais se foram, restando a mim viver para contar nossa história. Nós nos arriscamos e sacrificamos nossas vidas nessa jornada para descobrir outros planetas que sirvam de hospedagem para a vida humana, e no Setor Novus nossa jornada finalmente terminou. Com dois de meus companheiros, todos de nós atingindo seus próprios ápices mentais, nós estávamos finalmente sossegados de sermos aptos de falar sobre a trama Herodiana de exterminar a humanidade pelo universo. 

Contudo, esta terra povoada que nós descobrimos formigando de vida humana, esmagou completamente nossas esperanças. O que nós testemunhamos aqui nos causou asco. Os crimes e a violência que vimos foi uma lembrança cruel dos eventos assistidos anteriormente na evolução de nossa própria espécie. Sob o pretexto da ‘Evolução da Humanidade' nós presenciamos aborrecidos aos novos pecados e situações vergonhosas que infelizmente ocorreram debaixo deste novo projeto. Era este o verdadeiro plano para estas pessoas?

Com a chegada ao Planeta Novus, meus dois colegas padeceram vítimas dessa ‘Nova Geração' da humanidade. Ambos morreram pelas mãos destes humanos após anos de sobrevivência ao Vírus Arcana e ataques Herodianos. Estes humanos, através de ‘improvisos' experimentais e científicos, foram vítimas do procedimento artificial de evolução da Terra o qual amplificou suas tendências violentas.

Vendo estas pessoas se transformarem nos monstros que todos nós temos escondidos no fundo, lá dentro, me fez ter consciência de que todos nós humanos temos um animal interior que é puro mal por natureza, trazendo a dúvida se nós realmente merecemos sermos trazidos à existência em primeiro lugar. Trinta e três anos e as vidas de meus colegas tendo sido sacrificadas por essas pessoas desmerecidas me deixaram um homem mais amargo. Este pode ser meu último registro enquanto eu contemplo se eu deveria ou não desativar os sistemas de suporte à vida. O desespero da situação finalmente me pegou e minha vontade de viver foi diminuindo. De fato eu não sei para quê eu estou registrando isso, enquanto eu estou certo de que os registros serão perdidos pelo éter para sempre.

Antes de eu ir, eu tenho que me assegurar que se alguém descobrir esses registros, o trabalho que nós carregamos não foi em vão. Durante nossa longa viagem, meus colegas e eu descobrimos os segredos da Estirpe Mutante do Vírus Arcana e o envolvimento Herodiano na criação desse vírus. Nós também pesquisamos e revelamos os segredos do elemento Minério Sagrado, e suas habilidades de deter os Herodianos de seus ataques.

Finalmente nós descobrimos que os humanos são animais por natureza imersos em avidez. Contudo, essa verdadeira natureza pode ser sua graça da salvação na sua guerra contra os Herodianos, por ser inevitável que essas duas facções se choquem, e é minha honesta crença de que eles serão os únicos capazes de destruir os Herodianos. Se uma guerra entre os Herodianos e os humanos remanescentes recomeçar com os residentes de Novus, eu verdadeiramente espero que os humanos sobrevivam, mesmo achando que eles são temas de um experimento com um incalculável mal.

Por que? Talvez porque eles sejam dos males, os menores, talvez porque eu, eu mesmo, seja humano."

Capítulo VII: A Nova Geração da Humanidade 
A Associação da Terra era o corpo representativo governamental de toda a humanidade pelo Sistema Solar. Dos primeiros dias da unificação da Associação da Terra e seus escritórios planetários, o desenvolvimento do Sistema Solar e a implementação do Quarto Programa de Desenvolvimento Galáctico foi completo e estabeleceu um marco como um dos maiores feitos da humanidade. 
Durante os estágios do Quarto Programa de Desenvolvimento Galáctico, a venturosa junção da Associação de Detenção Criminal e a Associação da Terra para criar uma nova geração todo-poderosa de humanos afrontou um dilema. Essa venturosa junção para evoluir os humanos em espécies mais agressivas, e mais importante, uma nova geração de soldados, foi posta sob supervisão do Contingente Militar Terrestre. O problema em deparar-se com o Contingente Militar era, em ordem para continuar com seus planos para uma conquista Galáctica, eles teriam que encontrar maneiras alternativas para realizá-lo independente dos seus pré-existentes corpos humanos. Enquanto isso permaneceu, eles sentiram que estavam muito fracos para aguentar uma guerra dos dias modernos. O CMT não queria dividir recursos ou sua civilização com nenhuma outra espécie ou civilização. Suas crenças eram que somente pessoas poderiam conquistar a Galáxia, acreditando que os humanos iriam ser a raça dominante. Deste modo, em ordem para atingir esse objetivo, seus frágeis corpos teriam que ser fortalecidos além de seu atual esboço.

A guerra com a civilização Arr do Setor Koop durante o Primeiro Plano de Desenvolvimento Galáctico somada à violenta guerra entre o Setor Busou e sua civilização Calamanju durante o Terceiro Plano de Desenvolvimento deixou uma grande marca na galáxia, arriscando a humanidade. Não somente houve estas disputas civis entre as colônias Terrestres, houve também retaliações de outras civilizações e criaturas representando uma definitiva ameaça à humanidade. Estes tempos aterrorizantes levaram o CMT a levara adiante seus experimentos Confidenciais resultando no projeto da "Nova Geração" da humanidade.

O CMT designou numerosos setores como áreas de desenvolvimento especiais e estes eram espalhados pelas periferias da galáxia. O experimento envolvia junção genética, esteróides e infusões médicas para criar corpos mais fortes, somando evolução prematura ativa para adaptar aos ambientes especiais. O CMT focou seus experimentos na maximização das habilidades humanas tanto mentais quanto físicas. Esses experimentos não ocorreram sem suas casualidades, com sujeitos morrendo ou mutando em terríveis monstros incapazes de controle-próprio.

Os experimentos continuaram em segredo e mantidos longe dos ouvidos e olhares públicos. Para o CMT, os sujeitos dos experimentos eram simples ratos de laboratório auxiliando no desenvolvimento da humanidade. Mesmo com a perda de todo o conhecimento humano e pensamento coerente, esses sujeitos poderiam continuar sendo úteis ao Militar. O Setor Novus serviu de casa para este gigantesco laboratório.

O Planeta Leguin no Setor Novus foi casa para o Experimento de Melhoria. Este conjunto de experimentos abria habilidades mentais, mas os sujeitos eram expostos à grande estresse mental, perdendo suas mentes e se transformando em bestas violentas e agressivas. Similar aos experimentos no Planeta Nilben sob o pretexto do Projeto de Evolução, focado na adaptabilidade humana a grandes pressões gravitacionais. Novamente havia falhado e resultado em sujeitos perdendo suas mentes, mas adquirindo grande força no processo.

Com o propósito de criar uma geração de super humanos para reinar supremo pela galáxia, estes planetas seguiram como hospedeiros dos experimentos de mutação. Todavia a visão de supremacia desapareceu com a introdução do Vírus Arcana Mutado e a ofensiva Herodiana. O CMT encarou o fato de que eles poderiam ser testemunhas da extinção da raça humana, inaptos de usar seus exércitos experimentais humanos após tanto tempo.

Capítulo VIII: As Três Facções 
Acrécia (Robô):
O planeta Acreciano era um lugar inóspito, esbanjando do maior oceano do setor, combinados com continentes que eram compostos por 65% de deserto. O solo era seco e infértil e essas condições hostis faziam do ambiente impossível de se viver. O que faltava acima do solo, prosperava abaixo da superfície com os recursos subterrâneos abundantes, água fresca jorrando dos rios subterrâneos dando às criaturas seu sustento. Com tanta diversidade de vida sob a superfície, a civilização no planeta Acreciano prosperou e evoluiu. Com tanta variedade de aquisições nesse planeta o grupo de pesquisas do CMT usou-o como Quartel General para seus laboratórios de pesquisas e desenvolvimentos.

Os pesquisadores Acrecianos tinham uma rígida base das ciências, usando medidas metódicas e precisas em seus experimentos. Eles lideraram numerosos experimentos de mutação humana em certo número de planetas no setor Novus. Para o time de pesquisa, suas cobaias humanas eram simplesmente ratos de laboratório.

Baseado em ordens da Terra, o objetivo desses experimentos era de desenvolver uma civilização científica e tecnologicamente superior. Não havia limites para aquilo que eles poderiam fazer e fizeram em "nome do progresso". Seus esforços resultaram numa nova geração da mecanização de corpos humanos e criaram, em suas mentes, um super-humano mais poderoso.

Bellato (Anão):
O Planeta Nilben servia de hospedagem para os experimentos gravitacionais conduzidos pelo Time de Pesquisas Acreciano. Esses experimentos usavam a grande força gravitacional do planeta para artificialmente fortalecer as cobaias, fazendo as fisicamente mais fortes. Achados os quais, provaram ser uma falha e restou ao time investigar "outras" alamedas de interesses científicos. Uma área de curiosidade envolveu crescimento mental induzido para as já fortalecidas cobaias dos experimentos anteriores. Os resultados dos experimentos mostraram que o poder da mente era essencial na sustentação dos mais altos limites do corpo e aguentar a evolução física.

Usando esses resultados da pesquisa, os pesquisadores Acrecianos tomaram e iniciaram experimentos suplementares no planeta Bellato, usando seus habitantes como ratos de laboratório. Os experimentos provaram ser um grande sucesso com menor número de efeitos colaterais, incluindo mais notavelmente uma total regressão no tamanho do corpo. O objetivo era o de criar um corpo físico forte com atributos mentais elevados e isto foi o que os cientistas haviam alcançado. Tudo o que restava era treinar essa nova espécie para viver nesse ambiente, e aprender as básicas da sobrevivência, o mais básico dos instintos humanos.

Cora (Elfo):
O planeta Cora no setor Novus foi a localização de uma diferente conjunto de experimentos. Aqui, as pesquisas se concentravam nas únicas cobaias que possuíam uma habilidade pouco comum. Os habitantes deste planeta tinham uma forte tendência para PES (Percepção Extra Sensorial) e outras habilidades mentais. A possibilidade de expandir esses poderes levou os pesquisadores a trabalharem duro no objetivo de canalizar esses poderes para uns bem maiores.

O time de pesquisa categorizou que as cobaias de acordo com suas habilidades específicas. Os atributos incluíam a habilidade de regenerar saúde. Outro atributo destacado era a habilidade de matar através do pensamento, ou infligir sérios danos a outras cobaias. Parte dos experimentos envolvia treinamentos de sobrevivência encurralando os "ratos-de-laboratório" na natureza e em ambientes hostis para usarem suas recém descobertas habilidades mentais. Adaptando suas diferentes habilidades elementais, as cobaias começaram a treinar esses poderes para diferentes situações. Por suplementos biomecânicos e recolocação genética, as habilidades mentais das cobaias Coritas melhoraram. Os únicos sobreviventes desses brutais e extremos experimentos viviam no planeta Cora.

Capítulo IX: O princípio de uma nova civilização 
Era inevitável que o Vírus Mutado encontrasse seu caminho para o setor Novus. Seus efeitos devastadores puseram os cientistas Acrecianos em pânico desregrado. Num suplício de protegerem-se desse terrível desastre, os cientistas destruíram as plataformas de transporte, interromperam as conexões de transportes planetários e cessaram toda comunicação. Em essência isto significava que todos os transportes interplanetários foram cancelados e o controle dos outros planetas pelo sistema estava perdido.

As cobaias experimentais, habitando vários planetas controlados pelos pesquisadores Acrecianos, se encontraram no meio de um caos encarnado. Instintos animais básicos foram ativados com a crise da praga viral. Seu treinamento e habilidades biomecânicas foram liberados em seus pesquisadores delegados, destruindo as bases em suas vigílias.

O vírus infectou os dezesseis planetas no setor Novus. Todos exceto os planetas Bellato e Corita foram destruídos, restantes esses que formaram suas próprias sociedades primitivas. Os Bellatos e Coritas por razões desconhecidas não perderam suas mentes assim como foi visto por todo o setor. Ainda que houvesse pencas de confusões, os planetas sobreviventes restaram não infectados. Ambos planetas se prepararam para o pior à medida que os suprimentos se esgotavam e os habitantes eram deixados para lutar por si próprios. Ambas civilizações trabalharam duro para manter sua sobrevivência e produzir recursos para sustentar suas sociedades, utilizando os equipamentos deixados de lado pelos pesquisadores e civilizações anteriores.

Os habitantes de cada um dos planetas restantes criaram novas civilizações ímpares. Os Coritas construíram uma sociedade baseada em suas exclusivas habilidades mentais, os Bellatos esforçaram-se em combinar suas habilidades mentais e científicas, e os pesquisadores Acrecianos, deixados isolados no planeta, tinham de encontrar um caminho para manter sua própria sobrevivência.

No Planeta Acrécia, o medo e a incerteza causados pelo ataque da Estirpe Mutante do Vírus Arcana deixaram sua cicatriz. Com as conexões de viagem e plataformas do planeta destruídas, as vidas dos pesquisadores estavam em constante ameaça. Com clara falta de suporte da Associação da Terra, e impossibilidade de viagens à longa distância pelo espaço os pesquisadores tinham de se esforçarem por sua sobrevivência, sem a certeza se o vírus havia se espalhado por outras áreas no setor.

O planeta hostil o qual eles estavam encurralados provou ser perigoso para os pesquisadores. Era claro que eles tinham de se adaptar ou morrer. Usando suas habilidades e conhecimentos, foi uma simples tarefa manipular seus corpos e aclimatizá-los com seus novos ambientes. Eles começaram a reconstruir seus corpos humanos incorporando implantes mecânicos e nanotecnologia; tudo produzido utilizando o vasto suprimento de minerais e recursos subterrâneos.

Os Coritas, Bellatos e Acrecianos, uma vez uma raça humana unida, estavam agora evoluindo em seus novos habitats e mais importante ainda com suas próprias existências físicas. O princípio de três novas civilizações estava encaminhado, seus destinos ainda a serem escritos.

Capítulo X: Mineral Sagrado e os Herodianos 
Os interesses Herodianos na raça humana atingiram seu ápice após seu encontro e resistência à arma de ataque biológico. Com a constelação Taurus caindo cambaleante para esta mesma arma, era evidente que havia necessidade da intranquilidade. Curiosidade tinha de permanecer fora dos planos ainda que, os ensinamentos Herodianos ditassem estritamente que os inimigos deveriam ser totalmente aniquilados. Seguindo este esquema, os membros sobreviventes da raça humana em distantes alcances da galáxia foram destruídos. A cultura Herodiana não queria uma repetição da história, por eles saberem que os inimigos que não haviam sido completamente exterminados poderiam evoluir e se tornarem grande perigo no futuro. 

Foi somente durante sua jornada para varrer a humanidade que a verdadeira natureza do Mineral Sagrado contou sua história. Este elemento era anteriormente desconhecido pela raça Herodiana assim como seu conhecimento sobre isso era limitado. Os efeitos não eram físicos e sim de degradação mental. Às vezes era possível descrever como se tivesse um fator mais radioativo. Sua proximidade ao Mineral Sagrado era um fator chave para o efeito de sobrecarga à fisiologia Herodiana. As ondas espirituais emanantes do elemento tinham um efeito devastador nas mentes dos Herodianos, destruindo áreas chaves da atividade cerebral.

Após os falhos ataques iniciais dos Herodianos, um plano de pesquisa foi formulado para procurar a causa e encontrar uma contra-medida para repelir os efeitos desse novo elemento. Havia um simples problema posto que nenhum membro sequer do time de pesquisadores Herodianos poderia chegar perto o suficiente do Mineral Sagrado para conduzir qualquer teste específico, mesmo com os mais recentes equipamentos de segurança. Foi impossível conduzir a pesquisa.

As propriedades do Mineral Sagrado provaram ser uma força dirigente essencial por trás da decisão Herodiana em criar uma nova arma baseada no Mineral Sagrado, uma arma que poderia ter um efeito superpoderoso se usado na Constelação Taurus. O fato da preocupação era que isso era somente fantasia, visto que eles não poderiam chegar perto do elemento sem maiores efeitos colaterais.

O próximo passo para os pesquisadores Herodianos era de formular uma possível solução em como que eles poderiam aproximar-se do Mineral Sagrado. Novamente eles falharam em prevenir que as ondas espirituais fossem emanadas do elemento. Mas em suas pesquisas eles descobriram o poder explosivo contido no Mineral Sagrado. Se houvesse mais que um desejo de se descobrir mais sobre esse surpreendente material, essa hora era agora.

A pesquisa coincidiu com a descoberta de um distante setor do espaço, esquecido pelos humanos e de aparente natureza arcaica ao qual eles haviam descoberto durante seu encontro anterior com humanos. Este setor conhecido como setor Novus servia de casa para o que poderia ser descrito como os descendentes da raça humana. Os residentes desse setor foram obviamente evoluindo de formas nunca vistas antes e deram aos Herodianos uma única oportunidade de observar a evolução das espécies. Dos extremos do espaço o time de observação Herodiano pairava dormente, assistindo, analisando e tomando nota da mudança das espécies, a total intenção de ver as espécies solucionando os segredos e mistérios do Mineral Sagrado. O setor consistia em dois sistemas solares com certo número de planetas em cada sistema solar. Somente três planetas eram habitados por humanos, Cora, Acrécia e Bellato, e cada um desses planetas era observado em grande detalhe para garantir um melhor entendimento das diferenças de cultura e comportamento de cada uma das civilizações. Os Herodianos tinham um plano e, como eles tinham no passado, assistiram das sombras esperando a hora certa para agir.

Classes

Iniciais 
Guerreiro
Os guerreiros tem enorme força e podem causar enormes danos,mas eles tem uma fraqueza, não podem atacar de longe.Geralmente são eles que atraem os inimigos para si, dando liberdade para que as outras profissões executem suas habilidades com segurança. Após o nível 30, a profissão se bifurca entre o tradicional "tanker", o guerreiro que atrai para si todo o dano,muito usado por Acrescianos, e o "damage dealer", o guerreiro que desfere todo o ataque.

Caçador
Priorizando a perícia de "alcance", os Caçadores dependem de sua enorme velocidade e destreza. Após o nível 30 a profissão se divide em duas. A primeira, conhecida como "sniper" (Atirador-de-Elite), que utiliza habilidades de defesa e infiltração; e a segunda, que é o "damage dealer" (executor de dano), com armas que podem tirar enormes quantidades de vida de seu oponente. 

CaçadorSão mestres no uso das magias, conhecidas como "Forças". Embora fracos fisicamente, podem ser um grande tormento para qualquer inimigo, causando quantidades contínuas e grandes de dano, ajudando os aliados e prejudicando os inimgos. Os acrecianos não possuem essa classe, já que não dominam nenhum tipo de magia.EspecialistaSão uma classe voltada ao suporte, feita de estudiosos que buscam a cada dia fortalecer as tropas no campo de batalha, fabricando equipamentos e munição, e ajudando na melhoria da economia de sua raça. Mas, eles posteriormente se tornam indispensáveis nos confrontos(montando torres de vigia e ressucitando aliados,por exemplo),apesar de serem péssimos no combate corpo-a-corpo.

 Intermediárias AcrecianosGuerreiroGladiadoresGladiadores usam armas de uma mão e escudo. O que os faz diferente são escudos especiais. Seus escudos são mais poderosos do que os de outras raças. Suas skills de classe são feitas usando escudosDestruidorOs destruidores são a principal força do Império Acreciano. Eles são parecidos com os guerreiros de outras raças, mas possuem uma habilidade única que faz toda a diferença. Eles são especializados em combate de perto e são os mais poderosos guerreiros entre as três raças.CaçadorAtiradorAtiradores são balanceados em combate de longe e de perto. Todas as classes acrecianas podem usar lançadores(Lança-chamas, lança mísseis, bazucas,etc),mas os gunners são os que os usam melhor.BatedorBatedores misturam habilidades de combate e especiais. Eles podem lutar a distancia e colocar armadilhas. Sua habilidade de ficar invisível permite que eles se esgueirem por trás das linhas inimigas, e passem informações vitais sobre o inimigo para a raça.EspiritualistaNão possuemEspecialistaEngenheiroÉ um produtor profissional e também pode lutar. São uma classe variada, pois podem se especializar diversos tipos de combate, além de montar torres de vigia e fabricar variados items e equipamentos.BellatosGuerreiroEscudeiroGuerreiros especializados na defesa e na proteção dos outros. São ótimos com armas de uma mão e escudos, e podem atrair para si a atenção dos inimigos para manter os Espiritualistas e Caçadores em segurança.CombatenteSão os guerreiros típicos da Federação. Eles preferem armas de duas mãos para esmagar seus inimigos de forma rápida e eficiente. Suas habilidades se focam em aumentar suas habilidades de combate à curta distância.CaçadorRenegadoOs Renegados são guerreiros sem lei que prezam a liberdade acima de tudo. Sua capacidade de adaptação é sem igual, e podem usar armas de longo alcance tão bem quanto espadas, facas ou o que for necessário.Atirador-de-EliteGuerreiros especializados no uso de todos os tipos de armas de longo alcance possíveis. Apesar de serem bastante deficientes no combate corpo-a-corpo, suas habilidades de evasão os tornam alvos difíceis, perfeitos para a função de batedores.EspiritualistaTelepataTem o maior poder de força (magia) entre todas as classes. Eles usam esse grande poder com a força para superar seus inimigos e raramente usam habilidades e magias de suporteSacerdoteEles não se focam no combate, ao invés disso suam suas habilidades para ajudar seu alidados. Suas habilidades são de força sagrada.Além disso, também são considerados a melhor classe de suporte do jogo.EspecialistaPilotoA principal função do driver é pilotar os MAUs (Massive Armor Unit). Eles são temidos no campo de batalha.ArtesãoO trabalho dele é minerar e processar minérios para produzir armas e armaduras para sua raça. Eles se provaram valiosos para guildas e um elemento essencial para a Federação. Eles não se focam em combate.CoritasGuerreiroDefensorSão os principais protetores das doutrinas de Decem. Sempre portando seus escudos, possuem um grande poder defensivo. Por esse motivo são altamente indicados como os melhores guerreiros para ocupar a linha de frenteSoldadoOs Soldados são a infantaria primária da Sacra Aliança. Seu poder está nos números, já que são a escolha básica para todos os guerreiros coritas. Suas habilidades se enfocam no uso de armas de duas mãos nos combates à curta distância.CaçadorArqueiroOs Arqueiros são homens da natureza. Eles abominam o uso de armas de fogo, e treinam a vida toda para se tornarem mortais com seus arcos e flechas. Seus tiros preciosos causam danos irreparáveis.RastreadorOs Rastreadores são semelhantes aos Arqueiros, mas usam e abusam da alta-tecnologia. Suas armas de fogo podem causar menos dano que os arcos poderosos, mas suas armadilhas garantem uma grande vantagem sobre os oponentes.EspiritualistaDruidaOs Druidas são os feiticeiros antigos, mestres nos rituais primordiais de invocação de poder. São capazes de amplificar seus poderes de Força, mas pela falta de controle, acabam consumindo sua própria resistência.InvocadorSão os adeptos fervorosos de Decem. Por suas preces constantes, recebem a ajuda de espíritos ancestrais da destruição, os chamados Animus, e podem usá-los para varrer o campo inimigo da presença dos hereges.EspecialistaArtesãoApesar de não se especializarem no combate, os Artesãos são importantes para qualquer comunidade corita. São eles os responsáveis por refinar os minérios brutos e produzir armas poderosas a todos.

 Avançadas AcrecianosGuerreirosJusticeiroA maior força de ataque dos Acrecianos. Seus golpes violentos podem desnortear seus inimigos ou causar ferimentos graves, que enfraquecem os inimigos aos poucos. Contam também com poderosas redes de captura.DemolidorSeu poder ofensivo e defensivo são bastante balanceados. Combatem com tanta fúria que muitas vezes acabam se danificando. Podem elevar suas habilidades ofensivas e suportar vários atacantes ao mesmo tempo, com o uso de um escudo.MercénarioEles foram construídos para ser o pesadelo dos usuários da Força. Suas habilidades especiais permitem que suas armaduras resistam a ataques mágicos, o que os torna os melhores para se infiltrar em defesas compostas por magia.CaçadoresFuzileirosA classe de maior dano dos Acrecianos. São capazes de causar danos em área. Um único tiro deles pode levar todo um quarteirão. Sabem usar todas as habilidades de seus Lançadores, e uma barreira deles é praticamente invencível.RedentorSão verdadeiros portais ambulantes. Seus poderes permitem que soldados feridos sejam transportados em segurança para a base mais próxima. Em situações de perigo extremo, podem sacrificar suas próprias vidas e explodir seus inimigos.ExterminadorSão verdadeiros guerreiros das sombras. Por serem extremamente ágeis e poderem ficar invisíveis, atacam sempre de surpresa, causando danos poderosos. Você não saberá que um Exterminador o atacou antes de ser tarde demais.EspiritualistasNão possui nem uma classeEspecialistasCientistaPrincipal fornecedor do Império.Eles podem reparar soldados feridos em batalha e recuperar suas capacidades de defesa.Também são muito bons para fabricar itens e equipamentos.ComandantePrincipal fornecedor de combate do império.Sua habilidade  de aumentar a velocidade de seus aliados e diminuir a defesa de seus oponentes os tornam valiosos em situações de combate.Também podem se transformar, por meio de uma habilidade, em uma invencível estátua, o que aumenta sua defesa ao máximo e o deixa impossibilitado de andar, por um tempo limitado.BellatosGuerreirosGuerrilheiro"A melhor defesa é o ataque". Este é o lema dos Guerrilheiros. Especializados em combates à curta distância, são a classe mais ofensiva entre todas as evoluções de Guerreiros Bellatos, e podem contra-atacar com uma fúria sem igual.
O guerrilheiro bellato é o guerreiro que mais consegue esquiva no jogo e com sua combinação de habilidades de ataque é um personagem ideal para os amantes de um bom PvP. Mestre de ArmasSão o misto de ataque e defesa. Especializados no uso de Maças, os Mestres de Armas possuem diversas habilidades com o uso desta arma. Com golpes potentes, podem até mesmo fazer o solo tremer sob os pés dos oponentes.
O mestre das armas é o guerreiro que mais consegue precisão no jogo fazendo com que quase nunca erre um inimigo.
 LegionárioOcupam a linha de frente de qualquer exército.Especializados em absorver danos e proteger as demais classes, uma parede de Legionários é praticamente impenetrável. Além disso, são capazes de usar artes mortais, como a absorção do HP oponente.CaçadoresFranco AtiradorEles causam a morte à longa distância. Usando armas de grosso calibre, são capazes de causar danos pesados a qualquer unidade no campo de batalha – contanto que fiquem afastados do perigo.
 SentinelaSão os principais protetores da Federação. Os Sentinelas formam a frente de defesa contra qualquer membro da raça inimiga que possa representar algum perigo à segurança dos Bellatos. Também usam muito bem a magia divina.
 EspiãoVocê só encontra um Espião se ele quiser ser achado. Seus habilidades de evasão e esquiva o tornam um alvo quase impossível de se atingir, e por serem sorrateiros, são ótimas unidades de infiltração.EspiritualistasMagoOs magos são personagens que utilizam suas habilidades do modo mais ofensivo possível. Como todo mago do jogo, seu ponto forte são os DEBUFFS (habilidades de efeito negativo que podem ser utilizadas nos inimigos), seu alto poder de ataque combinados com os debuffs podem derrubar inimigos em poucos golpes.ProtetorCriadores de portais de fuga, uma otima classe de suporte.Sumo-sacerdoteO sumo-sacerdote pode utilizar muitas habilidades de Cura, se tornando quase imortal. É o mago que consegue utilizar as suas habilidades de força com mais velocidade, tornando-se um personagem muito versátil tanto para atacar ou para dar suporte para seus amigos.
Como todo mago do jogo, seu ponto forte são os DEBUFFS (habilidades de efeito negativo que podem ser utilizadas nos inimigos), sua velocidade em utilizar habilidades podem fazer com que o inimigo fique inutil em poucos segundos.
 EspecialistasFerreiroOs ferreiros possuem habilidades de ataques a distância e ataques a curta-distância fazendo-os um personagem bastante versátil. Contam com a ajuda de Torres de Vigia que podem ser instaladas no território para atacar inimigos.
Possuem habilidades de forjar armaduras, munição e armas.Capitãoos Capitães são a elite de pilotos da Federação, ganham descontos nos Mecanicos de MAUs.CoritasGuerreirosTemplárioSão o ápice do treinamento corita. Seus corpos são abençoados por Decem, e por isso são capazes de feitos sobre-humanos. Esses campeões sagrados são ágeis como o vento, e trazem a destruição ao campo de batalha.GuardiãoSeu treinamento intensivo nas artes de imobilizar os hereges os torna guerreiros formidáveis. Por protegerem o Santurário de Decem, podem atingir pontos vitais para reduzir a efetividade dos ataques inimigos.Defensor SombrioEstes cavaleiros das trevas são abençoados com o poder negro. Por seu grande treinamento nas artes proibidas, são capazes de confundir a mente do adversário ou até mesmo cegá-lo. Possuem a melhor defesa entre todos os membros da Sacra Aliança.CaçadoresAventureiroPor sua vida de tiros certeiros, esses guerreiros são capazes de atingir alvos mais distantes que qualquer outra classe. Mas não pense que isso diminui sua pontaria; os Aventureiros causam mais danos que qualquer outra corita de longo alcance.CorsárioViver sem fronteiras e limites. Um Corsário é um homem que preza a liberdade acima de tudo. Por isso, são capazes de utilizar truques sujos para saírem de enrascadas, como fingir de morto ou fugir para preservar sua segurança.AlgozA existência dos Algozes é negada por todos. Mas eles existem, e estão por todas as partes, pois são os membros da mais alta tropa de elite do Santuário de Decem. Você mal saberá que foi atingido por um até que seja tarde demais...EspiritualistasBruxoOs druidas mais talentosos acabam desvendando e desenvolvendo rituais mais poderosos, que bebem do poder direto de Decem. Assim, ganham um controle sem-igual sobre a Força, e podem até mesmo paralisar seus inimigos.NecromanteO Necromante usa seus poderes negros para proteger seus aliados no campo de batalha. Apesar de terem um importante papel de suporte, com portais de fuga, são poderosos atacantes e causam grandes estrados. Jamais os subestimem!FeiticeiroOs Feiticeiros são os mais próximos de Decem. Seu poder é tamanho que mesmo os Animus os respeitam. Eles são capazes de despertar o verdadeiro poder dos espíritos, e trazem a morte e a calamidade aos campos de batalha.EspecialistasArmeiroQuando um Artesão atinge o ápice de seu talento, ele se torna um Armeiro. Ele pode criar armas e armaduras poderosas, impossíveis de serem conseguidas de outras formas. Além disso, por sua devoção a Decem, podem reviver seus aliados no campo de batalha.Podem invocar animus selados no lv 41+

 Trilha sonora 
A trilha sonora de RF Online''' foi composta pela cantora japonesa Lia. Um novo CD foi lançado a pouco tempo, chamado 011, e foi lançado na atualização PH Giga 5''.

Ligações externas 
 RF Online Brasil - Antigo site oficial do jogo no Brasil
 RF Online Global- Servidor Oficial por CCR INC.
 RF Online Database - Database RF Online

Jogos eletrônicos de 2006
Jogos eletrônicos da Codemasters
Jogos para Windows
MMORPG
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul
Jogos eletrônicos da Level Up! Games